Der Karjala Cup 1996 war nach 1995 die 2. Austragung des in Finnland stattfindenden Eishockeyturniers. Es wurde in diesem Jahr zum ersten Male im Rahmen der Euro Hockey Tour ausgetragen. Es massen sich die Nationalmannschaften Finnlands, Schwedens, Russlands und Tschechiens.

Spiele

Tabelle

Die besten Spieler

Die punktbesten Spieler

All-Star-Team

All-Star-Team B

Beste Spieler 
Torhüter: Alexei Jegorow  – Verteidiger: Magnus Svensson  – Stürmer: Mika Nieminen

Weblinks 

 Ergebnisse, Statistiken des Karjala Cups 1996 auf Hokey.snt.cz
 Karjala Cup 1996 auf Passionhockey.com

Eishockeyveranstaltung 1996
Euro Hockey Tour
Eishockeywettbewerb in Helsinki